(1969- ), physicien théoricien américain,
Elena Brockmann (1887-1946), peintre d'histoire espagnole,
, personnalité des affaires,
 (1820–1858), médecin allemand,
 (1967- ), musicien danois,
Hermanus Brockmann (1871–1936), sportif danois,
Josef Müller-Brockmann, (1914–1996), enseignant suisse,
Leonhard Brockmann (1935-2015), homme politique allemand,
Miguel d'Escoto Brockmann (1933-2017), diplomate et homme politique du Nicaragua,
 (1960- ), écrivain américain.